Haywood County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Haywood County (North Carolina)
Haywood County (Tennessee)